Pedro de Ávila puede hacer referencia a:

Pedro de Ávila, escultor español de los siglos XVII y XVIII.
Pedro de Ávila, religioso castellano del siglo XII en la diócesis de Ávila;
Pedro de Ávila y Zumarán (1842-1924), ingeniero y botánico español;
Pedro de Ávila y Zúñiga (1492-1567), noble castellano, contador de Castilla, militar y embajador del reino.